JAOS steht für:
 Java on Active Object System, eine Java Virtual Machine
 Journal of the American Oriental Society, ein wissenschaftliches Magazin

JAOS